Gle Putoh (Jaya), een plaats in Indonesië
Gle Putoh (Kuta Blang), een plaats in Indonesië